Karlík, localidad del distrito de Praga-Oeste en la región de Bohemia Central, República Checa
 Berta Karlik, física austriaca
 Bohuslav Karlík, deportista checoslovaco 
 Bohumil Karlík, deportista checoslovaco que compitió en piragüismo en la modalidad de eslalon